De familie Loeillet was een uitgebreide muzikantenfamilie uit Gent.
De drie componerende familieleden waren:
Jean-Baptiste Loeillet van Londen (Gent, 1680 - Londen, 1730), ook gekend als John Loeillet
Jacques Loeillet (Gent, 1685 - Gent, 1746)
Jean-Baptiste Loeillet van Gent (Gent, 1688 - Lyon, ca. 1720), bijgenaamd L'Oeillet de Lyon